Awaji ist der Name

 einer Stadt in der japanischen Präfektur Hyōgo, siehe Awaji.
 einer zur japanischen Präfektur Hyōgo gehörenden Insel in der Seto-Inlandsee, siehe Awaji-shima.
 einer ehemaligen japanischen Provinz, siehe Provinz Awaji.
 eines Asteroiden, siehe (3380) Awaji.
 Awaji-Klasse, eine Klasse von drei Minensuchbooten der japanische Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräften

Awaji ist der Familienname folgender Personen:
 Keiko Awaji († 2014), japanische Schauspielerin
 Marai al-Awaji (* 1973), saudi-arabischer Fußballschiedsrichter
 Suguru Awaji (* 1989), japanischer Fechter